Барвани:

 Барвани — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Барвани — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.